Авъл, A. (Aulus) е малко мъжко римско име (praenomen) в Древен Рим.

Известни с това име:

 Авъл Вителий Германик (Вителий), римски император 69 г.
 Авъл Вителий Германик Младши, (Вителий Младши, 62/63-69), син на император Вителий
 Авъл Вителий (консул 32 г.), суфектконсул 32 г.; чичо на император Вителий
 Авъл Постумий Алб, няколко римски политици
 Авъл Постумий Албин, няколко римски политици
 Авъл Постумий Албин Луск, консул 180 пр.н.е.
 Авъл Постумий Туберт, диктатор 431 пр.н.е.
 Авъл Атерний Вар Фонтиналис, консул 454 пр.н.е.
 Авъл Плавций, няколко римски политици
 Авъл Манлий, няколко римски политици
 Авъл Гелий, съдия и латински писател от 2 век,
 Авъл Габиний, няколко римски политици
 Авъл Хирций, римски писател, консул 43 пр.н.е.
 Апий Клавдий Крас, няколко римски политици
 Авъл Корнелий Кос, няколко римски политици
 Авъл Корнелий Палма Фронтониан, консул 99 г. и 109 г.
 Авъл Семпроний Атрацин, няколко римски политици
 Авъл Хостилий Манцин, консул 170 пр.н.е.
 Авъл Атилий Серан, консул 170 пр.н.е.
 Авъл Атилий Калатин, набеден през 306 пр.н.е., че е предал град Сора през самнитските войни
 Авъл Атилий Калатин, консул 258 и 254, цензор 247, диктатор 249 пр.н.е.
 Авъл Манлий Вулзон, няколко римски политици
 Авъл Манлий Торкват (консул 164 пр.н.е.), консул 164 пр.н.е.
 Авъл Дидий Гал, няколко римски политици
 Авъл Вергиний Трикост Целимонтан, консул 494 пр.н.е.
 Авъл Вергиний Трикост Целимонтан (консул 469 пр.н.е.)
 Авъл Вергиний Трикост Рутил, консул 476 пр.н.е.
 Авъл Манлий Вулзон Капитолин, консулски военен трибун 405, 402 и 397 пр.н.е.
 Авъл Манлий Капитолин, консулски военен трибун 389, 385, 383 и 370 пр.н.е.
 Авъл Манлий Торкват Атик, консул 244 и 241 пр.н.е.
 Авъл Цецилий Фаустин, суфектконсул 99 г., легат в Долна Мизия и Горна Панония 103-105 г.
 Авъл Цецина (писател), римски писател и оратор; 49 пр.н.е. се бие на страната на Помпей.
 Авъл Цецина Север, суфектконсул 1 пр.н.е., първият управител на новата провинция Мизия 6-7 г.
 Авъл Цецина Пет, суфектконсул 37 г.
 Авъл Цецина Алиен, суфектконсул 69 г.
 Авъл Цецина Тацит, консул 273 г.
 Авъл Юлий Квадрат, суфектконсул 94 г., консул 105 г.
 Авъл Юний Руфин, консул 153 г.
 Авъл Юний Пастор, консул 163 г.
 Авъл Вибий Хабит, суфектконсул 8 г.
 Авъл Паконий Сабин, суфектконсул 58 г.
 Авъл Петроний Луркон, суфектконсул 58 г.
 Авъл Вицирий Прокул, суфектконсул 89 г.
 Авъл Вицирий Марциал, суфектконсул 98 г.
 Авъл Клавдий Харакс, суфектконсул 147 г.
 Авъл Триарий Руфин, консул 210 г.
 Авъл Егрилий Руф, военен трибун
 Авъл Егрилий Плариан, суфектконсул 128 г.
 Авъл Теренций Варон Мурена, консул 23 пр.н.е.
 Авъл Лициний Нерва Силиан, консул 7 г.
 Авъл Платорий Непот, управител на Тракия, суфектконсул 119 г., започва строежа на Адриановия вал 122-125 г.
 Авъл Платорий Непот Калпурниан Марцел, суфектконсул 160 г.
 Авъл Курций Криспин, суфектконсул 159 г.
 Авъл Марий Целз, суфектконсулата 69 г.
 Авъл Ларций Приск, суфектконсул 110 г.
 Авъл Ларций Македон, суфектконсул 124 г.
 Гай Силий Авъл Цецина Ларг, консул 13 г.; баща на Гай Силий, който се жени за Валерия Месалина
 Авъл Буций Лапий Максим, суфектконсул 86 г. и 95 г.
 Авъл Авилий Уринаций Квадрат, суфектконсул 156 г.
 Тит Юлий Максим Манлиан Брокх Сервилиан Авъл Квадроний Луций Сервилий Вация Касий, суфектконсул 112 г.
 Авъл Персий Флак (Персий) (34-62), римски поет от етруски произход
 Авъл Клуенций (или Луций Клуенций), военачалник при Евтропий, командващ войските на Помпей против Сула през Гражданската война
 Авъл Клуенций Хабит Стари (+ 88 пр.н.е.), женен за Сасия, баща на Клуенция.
 Авъл Клуенций Хабит Млади, 74 пр.н.е.
 Авъл Аврий Мелин, съпруг на Клуенция, сестра на Авъл Клуенций Хабит Млади

Мъжки имена